Сууркюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Сууркюла — село у волості Ляене-Гар'ю повіту Гар'юмаа.
 Сууркюла — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Сууркюла — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.